878 кіломе́тр — залізничний пасажирський зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці.

Розташований неподалік від села Паризьке, Первомайський район, Харківської області на лінії Мерефа — Лозова між станціями Лихачове (9 км) та Біляївка (6 км).

Станом на травень 2019 року щодоби 10 пар приміських електропоїздів здійснюють перевезення за маршрутом Харків-Пасажирський — Лозова/Гусарівка.

Примітки

Джерела 
 
 

Транспорт Первомайського району (Харківська область)
Зупинні пункти Південної залізниці
Зупинні пункти Харківської області